Stanisław Nowacki (-1937) – urzędnik ministerialny II Rzeczypospolitej
 Stanisław Nowacki (1931-1991) – ekonomista, profesor, rektor